Esistono più comuni francesi con questo nome

Estaing – Aveyron
Estaing – Alti Pirenei